Antena 1 Porto Alegre é uma estação de rádio brasileira com sede em Porto Alegre, RS, fundada no dia 19 de junho de 1993. É uma emissora própria da Antena 1 e opera na frequência 89.3 MHz FM. Transmite músicas internacionais voltadas à um público adulto, de faixa etária entre 25 e 40 anos.

Antena 1 Porto Alegre
Estações de rádio fundadas em 1993
Rede Antena 1
Porto Alegre